UD Trucks, empresa japonesa do setor automotivo
Oud, também conhecido como "ud", instrumento musical árabe

Desambiguações de siglas